Ghalib ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah al-Ghalib (1517–1574), Sultan der Saadier in Marokko
 Mirza Ghalib (1797–1869), indischer Dichter türkischer Abstammung
 Murad Ghalib (1922–2007), ägyptischer Botschafter und Außenminister
 Umar Arteh Ghalib (1930–2020), somalischer Politiker

Ghalib steht auch für:
 Port Ghalib, Touristenort in Ägypten

Siehe auch:
 Galib